Починковская волость — административно-территориальная единица в составе Череповецкого уезда Новгородской губернии.

Населённые пункты 
Согласно "Списку населенных мест Новгородской губернии. Выпуск IX. Череповецкий уезд" в 1912 году число жителей: 9036, из них мужчин – 4355, женщин – 4681.

В состав Починковской волости входили следующие населенные пункты:
 1. дер. Божая  Большая (Божайского) – р. Божая, ныне затоплена
 2. дер. Болыкино (Кистеневского) – пруд, колодец, левый берег Шексны, ныне затоплена
 3. вслк. Большая Дьяконовская (крестьян собственников) – ныне Дьяконовское (Нифантовское с/п)
 4. дер. Большая Кислиха (Трошинского) – утрачена
 5. вслк. Большая Кунжая (крестьян собственников) – река Кунжая, на правом берегу р. Шексны
 6. дер. Большая Сосновка (Окоемовская) (Мышкинского) – р. Б. Чуровка
 7. дер. Большой Починок (Починковского) – волостной центр, утрачена, находилась на месте карьера севернее с. Чуровского
 8. дер. Борисово (Борисовского)
 9. дер. Бугры (Келбуйского)
 10. будка Волог. ж. д. близ д. Михайловское, р. Имай
 11. будка Волог. ж. д. близ дер. Иванцево, ручей
 12. дер. Васильево (Васильевского)
 13. дер. Верещагино (Курганского) – р. Немайка – утрачена
 14. дер. Вилы (Елесинского) - утрачена
 15. вслк. Виноградово (об-ва крестьян дер. Уложково) – смежен с пог. Чуровским
 16. дер. Высоково (Высоковского)
 17. дер. Гаврилово (Кустовского) – рч. Чуровка, Сиземское с/п
 18. Гавриловская водяная мельница (крестьян дер. Гаврилово) – рч. Чуровка
 19. дер. Гнивашево (Кистеневского) – рч. Чуровка
 20. дер. Гологузка (Мышкинского)
 21. дер. Демсино (Демсинского) – рч. Чуровка
 22. дер. Деревница (Борисовского) – рч. Чуровка
 23. дер. Дроздово (Дроздовского) – рч. Чуровка – утрачена
 24. дер. Дуброва (Дубровского) – ныне Дуброво
 25. дер. Дураково (Малое Кистенево) (Кистеневского) – рч. Палшма – утрачена
 26. дер. Елесино (Елесинского)
 27. дер. Ельцово(Пахомовского)
 28. дер. Еремичева Божая (крестьян собственников) – рч. Божая
 29. дер. Зайцево Большое (Зайцевского) – р. Шексна, ныне имя носит дачный поселок
 30. Запогостский Перевоз – р. Шексна
 31. пог. Запогостье (Поповка) – рч. Чуровка, уцелела только каменная церковь Рождества Христова (1802 г.), ныне находящаяся в руинированном состоянии
 32. дер. Заречье (Повалиха) (Рыбайского) – р. Шексна - затоплена
 33. вслк. Иванково Божая (крестьян собственников) – ныне дер. Иванково (Нифантовское с/п)
 34. дер. Иванцево (Михайловского) – утрачена
 35. дер. Игумново (Починковского)
 36. Игумновская водяная мельница (Починковского) – рч. Чуровка
 37. вслк. Ижина (П. Чуровского)
 38. дер. Ильинское (Ильинского)
 39. дер. Ионкино (Келбуйского) - утрачена
 40. дер. Келбуй (Келбуйского)
 41. дер. Кистенево (Большое Кистенево) (Кистеневского) – рч. Мал. Чуровка – утрачена
42. Кистеневская водяная мельница (Кистеневского) – рч. Чуровка
 43. дер. Колышкино (Зайцевского) – пруд
 44. хут. Крутой (Быстрый, хутор А. Шумова) – руч. Крутой
 45. дер. Кукино (Семкинского)
 46. вслк. Кунжая Степашева (А. Степашева)
 47. Курганский Перевоз (общества крестьян дер. Курган) – р. Шексна
 48. дер. Курганы (Курганского) – утрачена
 49. дер. Курья (Селецкого)
 50. дер. Кусты (Кустовского) – Сиземское с/п
 51. дер. Лодыгино (Медвежьевского) – утрачена
 52. дер. Лысково (Мышкинского)
 53. Лысковская водяная мельница (крестьян дер. Лысково) – рч. Чуровка
 54. вслк. Максимово Толстово (частных владельцев) – р. Божая
 55. вслк. Малая Дьяконовская (крестьян собственников)
 56. дер. Малая Кислиха (Трошинского) - Сиземское с/п
 57. вслк. Малая Кунжая (Андрюшина Кунжая) (крестьян собственников) – р. Кунжая
 58. дер. Малая Сосновка (Лесная Сосновка) (Елесинская) – упразднена 20.03.2001
 59. дер. Малинуха (Сосновского)
 60. дер. Малое Зайцево (Зайцевского) – р. Шексна – утрачена
 61. дер. Малый Починок (Дроздовского) – рч. Чуровка – ныне Починковская улица в пос. Шексна
 62. дер. Медвежье (Медвежьевского) - Сиземское с/п
 63. дер. Межуево (Сосновского) – утрачена
 64. Миглеев хутор (Н. Лобачева) (Мышкинского)
 65. дер. Михайловское  (Михайловское)
 66. дер. Мокрица  (Кустовского)
 67. дер. Морщихино (Медвежьевского)
 68. дер. Мыс Демичев (Демина) (крестьян собственников)
 69. дер. Мыс Ляпков (Мыс) (крестьян собственников)
 70. дер. Мышкино   (Мышкинского)
 71. Мышкинский Перевоз (крестьян дер. Мышкина) – р. Шексна
 72. дер. Норова (Норовка) (Пахомовского) – ныне дер. Норовка 
 73. дер. Обухово (Пестовского) – утрачена
 74. Обуховская водяная мельница (Высоковского) – реч. Чуровка
 75. дер. Овинцы (Овинец) (Дроздовского) – пруд – ныне Овинцевская улица в пос. Шексна
 76. дер. Палшма (крестьян собственников) – рч. Палшма – утрачена
 77. дер. Петракичево (Пахомовского) – ныне Патрекичево
 78. дер. Пахомово (Пахомовского)
 79. Переездная будка на 483 в. (Сев. ж.д.)
 80. дер. Перхино (Ильинского)
 81. дер. Пестово (Пестовского)
 82. дер. Пестюшкино (Елесинского) – утрачена
 83. дер. Плешаково (Селецкого)
 84. дер. Пограево (Борисовского)
 85. дер. Полежаево - Сиземское с/п
 86. полуказарма № 495 (на линии Сев. ж. д.) (МПС) – р. Имайка
 87. дер. Поповское (Богоявление) (Демсинского)
 88. дер. Потеряево (Трошинского) - Сиземское с/п
 89. дер. Рамешка Лесная (Медвежьевского) - ныне Рамешка Сиземское с/п
 90. дер. Разбуй (Дубровского)
 91. ремонтная казарма на 484 в. (Сев. ж.д.) (МПС)
 92. дер. Рублево (Кустовского)
 93. дер. Рыбая (Рыбайского) – пруд, ныне затоплена
 94. дер. Речная Рамешка (Сосновского) – пруд, утрачена
 95. дер. Речная Сосновка (Сосновского)
 96. дер. Самсоница (Трошинского) - Сиземское с/п
 97. дер. Сватково (Медвежьевского) - Сиземское с/п
 98. дер. Селецкая (Селецкого)
 99. дер. Сельца (Пестовского)
 100. деревня Семкино (Семкинского)
 101. дер. Сигарево (Пирогово) (Демсинского)
 102. Синюкино (хутор В.И. Смирнова) (Васильевского)
 103. дер. Слизово (Демсинского)
 104. дер. Сопятка (Зайцевского) – р. Шексна, затоплена
 105. Сосновский перевоз (крестьян дер. Речная Сосновка) – р. Шексна
 106. Сотенный хутор (И. Ромичева) (Починковского) – р. Рыбайка
 107. дер. Старово (Борисовского)
 108. скит Сыромяткино (И. Обрядиной)
 109. Сыч (хутор Я. Захарова) (Мышкинского) – р. Шексна
 110. вслк. Сямичева Божая (крестьян собственников) – рч. Божая, ныне деревня Сямичи, Нифантовское с/п
 111. Сямичево Толстово (крестьян собственников) – рч. Божая, ныне деревня Толстово, Нифантовское с/п
 112. дер. Тресино (Зайцевского) – утрачена
 113. деревня Трошино (Трошинского) – Сиземское с/п
 114. вслк. Туриченкова Божая (крестьян собственников) – рч. Божая
 115. дер. Уложково (Починковского) – ныне Улошково
 116. дер. Федорово (Селецкого)
 117. дер. Фертистово (Курганского)
 118. дер. Черепаново (Курганского) – р. Шексна, утрачена
 119. Черепановская водяная мельница (крестьян дер. Черепанова) – р. Чуровка
 120. Черепановский перевоз (крестьян дер. Черепанова) – р. Шексна
 121. Чуровский погост (Поповка) – ныне село Чуровское
 122. дер. Якунькино (Семкинское) – нежилая

Примечания 

Волости Череповецкого уезда
Административные единицы, упразднённые в 1927 году